Okręty US Navy o nazwie USS  "Trefoil":
Pierwszy "Trefoil" (1865) był drewnianokadłubowym parowcem śrubowym zakupionym przez Marynarkę i używanym przez około pół roku.
Drugi "Trefoil" (IX-149) był barką betonową – okrętem głównym barek swojego typu.

Trefoil